

Населені пункти та їхні частини
 Сьмілово — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьмілово — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сьмілово — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Сьмілово — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Сьмілово — село в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства
 Сьмілово — лісова осада в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки